Everytime We Touch – traccia dell'album Echoes di Maggie Reilly del 1992
Everytime We Touch – singolo dei Cascada del 2005
Everytime We Touch – album dei Cascada del 2006
Everytime We Touch – singolo di David Guetta del 2009